Die 17. Squash-Weltmeisterschaft der Frauen fand vom 14. bis 19. Oktober 2001 in Melbourne, Australien, statt. Das Preisgeld betrug 61.000 US-Dollar.

Sarah Fitz-Gerald gewann ihren vierten WM-Titel, nachdem sie im Endspiel die topgesetzte Leilani Joyce mit 9:0, 9:3 und 9:2 klar besiegte.

Das Teilnehmerfeld bestand aus 32 Spielerinnen, davon acht Startplätze für Qualifikanten. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Damen

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)
 

 
2001
Squashturnier in Melbourne
WSA World Tour 2001/02